

Politiciens et représentants du gouvernement

États-Unis
 Joe Wilson (1947-), représentant des États-Unis de Caroline du Sud
 Joseph C. Wilson (1949-2019), ambassadeur des États-Unis et époux de Valerie Plame Wilson
  (1826-1873), représentant américain de l'Oregon
  (1901-1968), représentant américain du Texas
  (1922-2015), homme politique américain de l'Iowa
  (1810-1884), homme politique américain de Caroline du Nord
 , fonctionnaire du Trésor américain et du ministère de l'Intérieur

Royaume-Uni
  (1937-), membre du Parlement européen pour North Wales (1989-99)
  (1859-1929), dirigeant syndical et homme politique britannique

Nouvelle-Zélande 
  (1894-1977), ambassadeur de Nouvelle-Zélande en France

Sportifs

Football
  (1861-1952),  a joué à l'extérieur gauche pour Stoke, Aston Villa et West Bromwich Albion
  (1883-1945), a joué au centre pour Blackburn Rovers, Brighton & Hove Albion et Millwall
  (1909-1984), a joué à l'intérieur à droite pour Newcastle United et Brighton & Hove Albion
  (1911-1996), a joué à l'arrière droit pour Southend United, Brentford, Barnsley et d'autres
  (1937-2015), a joué à l'arrière pour Nottingham Forest et Wolverhampton Wanderers
 , a joué pour Gillingham et Walsall
 , dit "Bill" Wilson, un entraîneur de football professionnel guyanais
  (1870-1912), footballeur et joueur de cricket australien
  (1939-), footballeur ghanéen
  (1950-), running back de football américain

Autres sports
Joseph Peter Wilson (1935-2019), skieur de fond olympique américain
  (1869-1938), joueur de cricket australien
  (1965-), joueur de cricket anglais

Arts
  (1841-1875), auteur-compositeur-interprète du nord-est de l'Angleterre
 , membre du groupe britannique Sneaker Pimps
 Joe Lee Wilson (1935-2011), chanteur de jazz américain influencé par le gospel
  (1964-), réalisateur et producteur américain

Religion
  (1942-2004), chamaniste et fondateur de la tradition 1734 de la sorcellerie
  (1822-1903), théologien et père de Woodrow Wilson

Business
  (1909-1971), fondateur de la société Xerox
  (1844-1928), directeur de chemin de fer américain, auteur et horticulteur
  (1829-1898), ingénieur anglais

Fiction
 , un personnage fictif apparaissant dans de nombreuses nouvelles d'Henry Lawson
 , une mini-série de 1988 sur le personnage
 Jericho, également connu sous le nom de Joseph William Wilson, un super-héros de bande dessinée fictif